Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin du Chili. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 02 au  sur terre en extérieur à Viña del Mar. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Déjà vainqueur lors de l'édition précédente Fernando González remporte son  en simple face à José Acasuso. 
 C'est la  qu'il s'impose au Chili, c'est le joueur le plus titré en simple du tournoi.
 En double, Pablo Cuevas et Brian Dabul remportent le titre face à František Čermák et Michal Mertiňák. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Chili
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Chili
ATP 2009
2009 au Chili
Tennis en février 2009
Compétition de tennis à Viña del Mar